Влад Янку (, ) — румынский игрок в мини-футбол, вратарь команды «Тыргу-Муреш» и сборной Румынии. Участник чемпионатов Европы 2012 и 2014 годов, на Евро-2014 забил один гол за сборную Румынии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Игроки в мини-футбол Румынии
Игроки сборной Румынии по мини-футболу